

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio McLean – ghiacciaio sulla costa di Pennell

 Stati Uniti d'America
 McLean – villaggio della Contea di McLean, Illinois
 McLean – villaggio della Contea di Pierce, Nebraska
 McLean – città della Contea di Gray, Texas
 McLean – census-designated place della Contea di Fairfax, Virginia

Persone 
 Aaron McLean (n. 1983) – calciatore inglese, di ruolo attaccante.
 Alexander James McLean (n. 1978) – musicista e cantante statunitense
 Alistair McLean (1922-1978) –  romanziere britannico 
 Barbara McLean – montatrice statunitense
 David McLean (1884-1951) – allenatore di calcio e calciatore scozzese, di ruolo attaccante (ala)
 Don McLean – cantautore statunitense
 Greg McLean – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico australiano
 Jackie McLean – sassofonista e compositore statunitense
 Jamel McLean (n. 1988) – cestista statunitense
 James McLean – criminale statunitense
 Jane McLean (n. 1982) – uattrice filippina naturalizzata canadese
 Jay McLean (1890-1957) – medico statunitense, contribuì alla scoperta dell'eparina
 Jim McLean (n. 1937) –  ex calciatore e allenatore di calcio scozzese
 John McLean (1785-1861) – politico statunitense, 6° Direttore delle Poste
 John Frederick McLean (1878-1955) – giocatore di football americano
 Jorronie McLean  (n. 1994) – calciatore britannico delle Isole Cayman, di ruolo centrocampista
 Kenny McLean (n. 1992) – calciatore scozzese, di ruolo centrocampista 
 Lenny McLean (1949-1998) –  attore e pugile inglese
 Luke McLean – rugbista italiano
 Malcolm McLean (1913-2001) – imprenditore statunitense, nel settore dell’autotrasporto
 Marie McLean Prescott (1853-1893) – attrice teatrale francese
 Martin McLean Buchan (n. 1949) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo difensore
 Michelle McLean (n. 1972) – modella namibiana, eletta Miss Universo 1992
 Matthew McLean (n. 1988) – nuotatore statunitense
 Tommy McLean (n. 1947) –  allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo centrocampista
 Willie McLean (1904-1977) –  calciatore scozzese naturalizzato statunitense, di ruolo attaccante
 Wilmer McLean (1814-1882) - agricoltore statunitense

Altro 
 McLean – stazione della metropolitana di Washington
 McLean House – al termine della guerra di secessione americana fu la sede della resa dell'Armata Confederata comandata da Robert Edward Lee